Torcapel ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Torcapel (1916–1988), Schweizer Architektin
 John Torcapel (1881–1965), Schweizer Architekt und Maler